Adriaan Rudolph Willem Gey van Pittius (1787-1865)
Adriaan Rudolf Willem Gey van Pittius (1838-1896)